Никола Доменико Сансоне (; 10 сентября 1991, Мюнхен, Германия) — итальянский футболист, вингер клуба «Болонья». Выступал за сборную Италии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник мюнхенской «Баварии». В 2010—2011 играл за вторую команду клуба в Третьей лиге.

Летом 2011 года перешёл в «Парму». В сезоне 2011/12 на правах аренды играл в Серии B за «Кротоне». Провёл 35 игр, забил 5 голов. Первый матч за «Парму» провёл 26 сентября 2012 года в 5-м туре чемпионата против «Дженоа». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Зимой 2014 года перешёл в «Сассуоло». Первый матч за команду провёл 26 января 2014 года против «Ливорно» в 21-м туре Серии A. «Сассуоло» проиграл со счётом 1:3. В сезоне 2014/2015 был твёрдым игроком основного состава, проведя на поле 35 игр в рамках чемпионата. В сезоне 2015/2016 сыграл 36 матчей и забил 7 голов в Серии A.

Летом 2016 года перешёл в испанский «Вильярреал». В сезоне 2016/17 сыграл 32 матча и забил 8 голов в чемпионате. В сезоне 2017/18 сыграл 18 матчей и забил 5 голов в чемпионате.

4 января 2019 перешёл в «Болонью» на правах аренды. Сыграл 15 матчей и забил 2 гола в чемпионате.

В сборной 
В 2013 году выступал за молодёжную сборную Италии на Чемпионате Европы среди молодёжных команд. Провёл 3 игры. Стал серебряным призёром. В финале итальянцы уступили сборной Испании со счётом 2:4.

За основную сборную дебютировал 16 июня 2015 года в товарищеской встрече со сборной Португалии. Итальянцы уступили со счётом 0:1.

Выступления за сборную 

Итого: 3 игры / 0 голов; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения 
 Италия (до 21)
 Серебряный призёр Чемпионата Европы среди молодёжных команд: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сассуоло»

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Болонья»